Апайчев, жіноча форма Апайчева — прізвище. Відомі носії:
 Апайчев Олександр Валентинович — український десятиборець

 Самоленко (Апайчева) Тетяна Володимирівна — радянська бігунка на середні дистанції

Українські прізвища